Лапченко — фамилия.
 Лапченко, Григорий Игнатьевич (1801—1876) — исторический живописец, портретист, академик Императорской Академии художеств.
 Лапченко, Никифор Сергеевич (1904—1983) — советский организатор здравоохранения, заведующий Новосибирским областным отделом здравоохранения.